Das Orléans Masters 2018 im Badminton fand vom 27. März bis zum 1. April 2018 in Orléans statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Sameer Verma (Halbfinale)
 Ygor Coelho (2. Runde)
 Rasmus Gemke (Finale)
 Mark Caljouw (Champion)
 Kashyap Parupalli (Viertelfinale)
 Pablo Abián (2. Runde)
 Emil Holst (3. Runde)
 Lucas Corvée (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Beatriz Corrales (1. Runde)
 Mia Blichfeldt (Finale)
 Natalia Koch Rohde (zurückgezogen)
 Linda Zechiri (2. Runde)
 Lee Ying Ying (2. Runde)
 Mette Poulsen (1. Runde)
 Neslihan Yiğit (Viertelfinale)
 Gregoria Mariska Tunjung (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (1. Runde)
 Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (1. Runde)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Champions)
 Jacco Arends / Ruben Jille (2. Runde)
 Jelle Maas / Robin Tabeling (2. Runde)
 Alwin Francis / K. Nandagopal(Viertelfinale)
 Evgeniy Dremin / Denis Grachev (2. Runde)
 Kasper Antonsen / Niclas Nøhr (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champions)
 Anastasia Chervyakova / Olga Morozova (1. Runde)
 Isabel Herttrich / Carla Nelte (zurückgezogen)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (1. Runde)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (Viertelfinale)
 Marvin Seidel / Linda Efler (Viertelfinale)
 Jacco Arends / Selena Piek (Viertelfinale)
 Sam Magee / Chloe Magee (2. Runde)
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Halbfinale)
 Mikkel Mikkelsen / Mai Surrow (1. Runde)
 Robin Tabeling / Cheryl Seinen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018